Ngrayun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngrayun, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Ngrayun, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar